Campagnac (Aveyron)
 Campagnac (Tarn)
 Campagnac-lès-Quercy

Desambiguações de topônimos